Нейтан Гэмбл (; род. 12 января 1998, Такома, Вашингтон, США) — американский актёр, номинированный на премию «Молодой актёр» в 2007 году за роль в художественном фильме «Вавилон».

Биография 
Нейтан Гэмбл родился в Такоме, штат Вашингтон. Отец и мать Нейтана являются театральными режиссёрами, которые руководят театральным кружком для детей. У Нейтана есть две сестры: Даниэль Сумида и Лора.

Он снялся в таких фильмах, как «Диггеры» (2007), «Мгла» (2007), «Тёмный рыцарь» (2008), «Марли и я» (2008). Также снялся в нескольких короткометражных фильмах, таких как «Сухой дождь» и Displaced. В 2010 году он играл роли По Маллоя в телефильме Captain Cook’s Extraordinary Atlas и Лукаса Томпсона в фильме «Врата».

Свою первую главную роль Гэмбл получил в 2011 году в фильме «История дельфина», в котором он сыграл Сойера Нельсона, мальчика, который обнаруживает дельфина, попавшего в ловушку крабов во Флориде (фильм основан на реальной истории дельфина Уинтера), продолжение этого фильма вышло в 2014 году.

На телевидении, он впервые появился в телесериале «Беглецы» в 2006 году, появлялся в эпизодах телесериалов «C.S.I.: Место преступления», «Без следа», «Доктор Хаус» и «Говорящая с призраками». В 2009 году он сыграл роль Генри Прайора, сына главного героя в сериале «Хэнк».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Дети-актёры США